Мария Никифоровна Целёра (; ) — колхозница, звеньевая колхоза имени Обарчука Полонского района Каменец-Подольской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1947). Депутат Верховного Совета УССР 2 созыва. Первый Герой Социалистического Труда в Хмельницкой области.

Биография 
Родилась 22 апреля 1912 в крестьянской семье в селе Котелянка. В 30-х годах XX столетия вступила в новообразованный колхоз в родном селе. Была назначена звеньевой свекловодческого звена. После Великой Отечественной войны восстанавливала разрушенное хозяйство. Приняла личные социалистические обязательства. Вручную заготавливала пепел, птичий помет и вывозила на плантацию органические удобрения. Выполняла двойную норму, обрабатывая 8 гектаров посевной площади при запланированных 4 гектаров. Осенью 1946 года собрала со своего участка в среднем по 600 центнеров сахарной свеклы с каждого гектара. В течение четырёх последующих лет удерживала областное первенство по урожайности сахарной свеклы. В 1947 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся трудовые достижения.

Восемь раз участвовала во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве. Избиралась в Верховный Совет УССР 2-го созыва, делегатом XX съезда КПСС, XVII и XVIII съездов КПУ.

В составе советской делегации посетила Польшу, Чехословакию, Болгарию. Делилась с народами зарубежных стран своим опытом по выращиванию высоких урожаев сахарной свеклы.

После выхода на пенсию проживала в родном селе, где скончалась в 1980 году.

Разное 
На Полонском фарфоровом заводе была выпущена фарфоровая статуэтка с изображением Марии Целёры.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1947 года
 Орден Ленина
 Золотая медаль ВДНХ
 Серебряная медаль ВДНХ
 Бронзовая медаль ВДНХ — трижды

Примечания

Литература 
 Герои страны
 Івашко Т. Свята, як хліб, моя рідна Котелянка: з історії села //Новий шлях.- 2010.-12 січ.
 Пакулько Н. На крутизні стремлінь високих: людина державна //Корчагінець.-1978.-21 груд.
 Полонський район //Історія міст і сіл УРСР, Хмельницька область.-К., 1971.-С.436-459.
 Яцьков В. Людина праці: кавалери ордена Леніна //Новий шлях.-1968.-19 груд.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС